Hellenika (Xenofon)
Hellenika (Oxyrynchos), een grotendeels verloren werk fragmentair teruggevonden in Oxyrynchos
Hellenika (Kallisthenes), een grotendeels verloren werk van Kallisthenes
Hellenika (Theopompos), een grotendeels verloren werk van Theopompos
Hellenika (Eforos), een grotendeels verloren werk van Eforos